Jebe ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Christian Jebe (1876–1946), norwegischer Segler
 J̌ebe Noyan, Feldherr des mongolischen Heers, der durch die Schlacht an der Kalka im Jahre 1223 bekannt wurde
 Johann Friedrich Jebe (1891–1972), deutscher Politiker (NSDAP)